Кинематика — раздел механики, изучающий математическое описание движения идеализированных объектов:
 Кинематика точки;
 Кинематика твёрдого тела;
 Кинематика газа;
 Кинематика жидкости;
 Кинематика деформируемого тела;
 Кинематика механизмов — раздел теории машин и механизмов, в котором изучают геометрическую сторону движения частей (звеньев) механизма.
 Прямая кинематика
 Инверсная кинематика
 Звёздная кинематика — раздел звёздной астрономии, изучающий статистическими методами закономерности движения различных объектов в Галактике.
 Астрометрия — раздел астрономии, изучающий кинематику небесных тел.
 Кинематика рельефа — раздел геоморфологии, изучающий изменение взаимного положения точек земной поверхности во времени.